Melvin bezeichnet

Personen:
 Allan Melvin (1923–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Chasity Melvin (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eric Melvin (* 1966), US-amerikanischer Punkrock-Musiker
 Harold Melvin († 1997), US-amerikanischer Sänger, siehe Harold Melvin and the Blue Notes
 Jeffrey A. Melvin, Szenenbildner und Requisiteur
 Leland Devon Melvin (* 1964), US-amerikanischer Astronaut
 Mekenna Melvin (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Mungo Melvin (* 1955), britischer Offizier und Militärhistoriker
 Murray Melvin (* 1932), britischer Bühnen- und Charakter-Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater
 Rachel Melvin (* 1985), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin

Vornamen
 Melvin Barcliff (* 1973), Künstlername Magoo, US-amerikanischer Rapper
 Melvin Blount (* 1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Melvin Boskamp (* 1990), niederländischer Radrennfahrer
 Melvin Calvin (1911–1997), US-amerikanischer Chemiker
 Melvin Douglas (* 1963), US-amerikanischer Ringer
 Melvin „Mel“ Graves (1946–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Melvin L. Kohn (1928–2021), US-amerikanischer Soziologe
 Melvin R. Laird (1922–2016), US-amerikanischer Politiker
 Melvin Lasky (1920–2004), US-amerikanischer Publizist 
 Melvin Schwartz (1932–2006), US-amerikanischer Physiker
 Melvin Purvis (1903–1960), US-amerikanischer FBI-Agent
 Melvin Van Peebles (1932–2021), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Schriftsteller und Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Melvin (Alabama)
 Melvin (Illinois)
 Melvin (Iowa)
 Melvin (Kalifornien)
 Melvin (Kentucky)
 Melvin (Michigan)
 Melvin (Minnesota)
 Melvin (Mississippi)
 Melvin (Ohio)
 Melvin (Texas)
 Melvin Crossroads (Delaware)
 Melvin Heights (Maine)
 Melvin Hill (New York)
 Melvin Mills (New Hampshire)
 Melvin Village (New Hampshire)
 Melvin Township (Nelson County, North Dakota)

Siehe auch:
 Melvin und Howard, US-amerikanischer Spielfilm
 Melvins, US-amerikanische Rockband
 Malvin (Name)